Miejscowości na Białorusi (biał. Гумнішча, Humniszcza; ros. Гумнище, Gumniszcze) 
 Humniszcze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim, w sielsowiecie Braszewicze
 Humniszcze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Porzecze
 Humniszcze – przysiółek w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim, w sielsowiecie Zwoniec
 Humniszcze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie borysowskim, w sielsowiecie Łosznica
 Humniszcze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie borysowskim, w sielsowiecie Zaczyste

 Miejscowość na Ukrainie (ukr. Гумнище, Humnyszcze) 
 Humniszcze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim, w silskiej radzie Peremyl

Zobacz też 
 gumno
 Gumna, Gumniska, Gumnisko, Humniska, Humniska (rejon buski)

Przypisy